DSS har flere betydninger:
 Dansk Spejderkorps Sydslesvig
 Den Slesvigske Samling (på Dansk Centralbibliotek i Flensborg)
 Dansk Stillads Service A/S
 Det Samfundsøkonomiske Selskab
 Digital Speech Standard – Olympus proprietært filformat.
 Digital Spread Spectrum